

Musique

Groupe 

 , boys band néerlandais.

Album 

 , album des Commodores (1975) ;
 Caught in the Act, album de Grand Funk Railroad (1975) ;
 , album de Michael Bublé (2005) ;
 , album de Styx (1984) ;
 , album de  (1983).

Cinéma 
 Caught in the Act, un film américain de Jean Yarbrough, sorti en 1941.

Voir aussi